Institut für Kernphysik ist der Name folgender Institute:

 Budker-Institut für Kernphysik
 Max-Planck-Institut für Kernphysik